Klumpsjöpungar (Polyclinidae) är en familj av sjöpungar som beskrevs av Milne-Edwards 1842. Enligt Catalogue of Life ingår klumpsjöpungar i ordningen Enterogona, klassen sjöpungar, subfylumet manteldjur, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Aplousobranchiata, klassen sjöpungar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Polyclinidae 348 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar